Gai Rabuleu, tribú de la plebs el 486 aC 
 Mani Rabuleu, decemvir el 450 aC.